Beier kan som auktorsförkortning betyda:

 Max Beier
 Björn-Axel Beier

Robotskapade auktorsförkortningar